O Mesudiye foi um navio ironclad operado pela Marinha Otomana e construído pela Thames Ironworks em Londres. Suas obras começaram em 1872 e ele foi lançado ao mar em 1874, sendo comissionado na frota otomana em dezembro do ano seguinte. A embarcação tinha também um irmão, que foi comprado pela Marinha Real Britânica e batizado de HMS Superb. Era inicialmente armado com doze canhões de 245 milímetros montadas em uma bateria central blindada, tinha um deslocamento de quase nove mil toneladas e alcançava uma velocidade máxima de treze nós.

O Mesudiye teve uma manutenção muito ruim durante toda sua carreira, incluindo um período de vinte anos entre a Guerra Russo-Turca de 1877–78 e a Guerra Greco-Turca de 1897. Consequentemente o navio ficou em péssimas condições, o que levou a uma reconstrução como um cruzador blindado em Gênova na Itália no início do século XX. Seu casco foi praticamente reconstruído e seus armamentos modernizados, porém as torres de artilharia para canhões de 230 milímetros nunca tiveram estas armas instaladas. Um novo sistema de propulsão também foi implementado.

A embarcação esteve bem ativa durante a Primeira Guerra Balcânica de 1912–13, incluindo nas batalhas de Elli e Lemnos. O Mesudiye foi danificado seriamente nesta última e forçado a recuar. O navio foi ancorado em Nara Burnu depois do início da Primeira Guerra Mundial a fim de proteger os campos minados na entrada de Dardanelos. Ele foi torpedeado pelo submarino britânico HMS B11 na manhã de 13 de dezembro e afundou. A maior parte de sua tripulação sobreviveu e um de seus canhões foi resgatado e usado nas baterias costeiras de Dardanelos.

Bibliografia

Ligações externas
 

Navios de 1874
Navios construídos na Inglaterra
Navios da Marinha Otomana
Naufrágios no Mediterrâneo na Primeira Guerra Mundial
Acidentes marítimos de 1914